Hồng Thái (Bắc Giang)
 Hồng Thái (Hanoi)
 Hồng Thái (Hải Phòng)
 Hồng Thái (Bình Thuận)
 Hồng Thái (Hải Dương)